Salicor de la Mancha puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salsola kali.
 El nombre común de la planta Salsola soda.